Magirus (latino dal greco antico μάγειρος mágeiros in tedesco Koch) è un nome di famiglia tedesco.

Adolf von Magirus (1861-1945), generale tedesco

Johannes Magirus (sen.) (1537-1614), teologo tedesco
Johannes Magirus (teologo, 1558) (1558-1631), teologo tedesco 
Johannes Magirus (gesuita) (1559-1609), gesuita teologo tedesco
Johannes Magirus (teologo) (1560-1626), teologo tedesco 
Johannes Magirus (medico, 1560) (anche Johann Magirus; 1560-1596), medico tedesco 
Johannes Magirus (medico, 1615) (1615-1697), medico tedesco 
Jakob Magirus (1564-1624), Abt di Lorsch, figlio di Johannes Magirus Senior
David Magirus (1566-1635), docente a Tübingen, figlio di Johannes Magirus Senior
Tobias Magirus (1586-1652), filosofo tedesco 
Conrad Dietrich Magirus (1824-1895), pioniere dei vigili del fuoco fondatore della Magirus
Heinrich Magirus, figlio di Conrad Dietrich Magirus
Otto Magirus (1858-1939), figlio di Conrad Dietrich Magirus
Hermann Magirus (1863-1928), figlio di Conrad Dietrich Magirus

Magirus è il nome delle seguenti aziende legate a Conrad Dietrich Magirus:

Magirus, fino al 1940
Magirus-Deutz, 1949-1983
Iveco Magirus, dal 1983
Magirus GmbH, dal 2013

Altro
Magirus (software)

Pagine correlate
Magirius